(allemand pour Je t’appelle, Seigneur Jésus-Christ) est un choral luthérien, repris en particulier dans les œuvres suivantes :
 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177), cantate de Johann Sebastian Bach ;
 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639), choral pour orgue de Johann Sebastian Bach.